Богинский — фамилия

Известные носители:
 Богинский, Валерий Евгеньевич (1949 — 1992) — советский украинский учёный-правовед, специалист в области криминалистики. 

 Богинская, Светлана Леонидовна (род. 1973) — советская и белорусская гимнастка.

См. также 
 Багинский